Jméno a příjmení Josef Kvasnička má více nositelů:

 Josef Kvasnička (1888–1944) – československý politik
 Josef Kvasnička (sochař) (1868–1932) – český akademický sochař
 Josef G. Kvasnička (1929–1989) – poradce dvou amerických prezidentů, uznávaný odborník v oboru mezinárodních financí a ekonomiky